Le pont d'Argenteuil est un pont routier enjambant la Seine, situé entre le département des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise.
Le Pont ferroviaire d'Argenteuil est un pont ferroviaire enjambant la Seine, situé entre le département des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise.
Le Pont d'Argenteuil est un tableau de Claude Monet réalisé en 1874 et représentant le pont routier.
Passerelle d'Argenteuil est un tableau d'Alfred Sisley réalisé en 1872 et représentant la passerelle qui avait remplacé provisoirement le pont d'Argenteuil dans les années 1870.